Змеёво:

 Змеёво — село в Болгарии. Находится в Старозагорской области, входит в общину Стара-Загора.
 Змеёво — пригородная деревня в Калининском районе Тверской области.
 Змеёво — посадочная площадка (бывший аэропорт местных воздушных линий) вблизи города Тверь